Такмичње у бацању копља у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2010. у Барселони одржано је 27. и 29. јула на Олимпијском стадиону Луис Кампоманис.

Земље учеснице 
Учествовале су 21 такмичарка из 15 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских такмичарки 2016. године до почетка првенства (27. јула 2010), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за пласман у финале изнпсила је 59,50 метара. Норму је пребацило 5 такмичарки (КВ), а осталих 7 квалификовало се на основу постигнутог резултата (кв)

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2010.
Бацање копља на Европском првенству у атлетици на отвореном